Rodovia Ayrton Senna
Rodovia Governador Carvalho Pinto

Desambiguação
0